Gaslight is Engels voor gaslicht. Het kan verwijzen naar:
 Gas Light, Gaslight of Angel Street (1938), een toneelstuk van Patrick Hamilton
 Gaslight (film uit 1940), een afgeleide film met in de hoofdrol Diana Wynyard, Anton Walbrook, en Frank Pettingell
 Gaslight (film uit 1944), een afgeleide film met in de hoofdrol Ingrid Bergman, Charles Boyer, en Angela Lansbury
 Gaslight (film uit 1958), een afgeleide film met in de hoofdrol Beverley Dunne
 Gaslighting, een vorm van psychologische manipulatie
 Gaslight Tavern, een club in de plaats Lawrence, Kansas
 The Gaslight Cafe, een club in de wijk Greenwich Village in New York